Spojení písmen G a M může mít různé významy:

GM 
 GM – kód ISO 3166-2 pro Gambii
 GM, firma General Motors
 GM, firma GM Electronic
 GM, zkratka pro geneticky modifikovaný (často také GMO)
 Mezinárodní kód pro Gambii
 Anglická zkratka (Grand Master) pro šachového velmistra
 Zkratka často používaná v hrách (Game Master)

.gm 
 .gm – internetová doména nejvyššího řádu pro Gambii

Externí odkazy